Кла́вдия Влади́мировна Лукаше́вич (по первому мужу Лукашевич, по второму мужу Хмы́зникова, урожд. Мирец-Имшенецкая; , Санкт-Петербург — 16 февраля 1931, Ростов-на-Дону) — русская детская писательница, педагог-практик.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в семье обедневшего украинского помещика. Училась в Мариинской женской гимназии, брала уроки музыки и рисования. С 1871 года давала уроки, занималась перепиской.

Вышла замуж после окончания гимназии в 1878 году. В 1885—1890 годы жила в Иркутске по месту службы первого мужа Константина Францевича Лукашевича, где начала преподавать. Имела четверых детей. В 1890 году после  смерти мужа и старшей дочери Елены (подробно об этом в автобиографическом рассказе "Ясное солнышко") переехала в Санкт-Петербург, где устроилась на службу в правление Юго-Восточных железных дорог. Здесь вышла замуж за надворного советника Константина Васильевича Хмызникова, управляющего петербургской конторой Алапаевских горных заводов. В этом браке родился ее пятый ребенок - сын Павел Константинович Хмызников (1896—1943) — доктор географических наук, гидрограф, участник Ленской экспедиции Матиссена-Евгенова.

В начале XX века была единственным автором для детей, по популярности конкурировавшим с Лидией Чарской. Свою соперницу значительно превосходила по плодовитости и, по словам Н. Чехова, публиковала раза в два больше, чем следовало бы; к 1908 г. тираж её произведений перевалил за полтора миллиона. В сентябре 1906 года стала восприемницей новорожденного Дмитрия Шостаковича и привила маленькому Дмитрию любовь к чтению.

В годы Первой мировой войны (на которой, в ноябре 1916 г. погиб её сын Вячеслав Константинович Лукашевич (1886-1916)) устроила приют для детей воинов, ушедших на фронт. В лазарете содержала на свои средства палату для раненых.

Умерла в Ростове-на-Дону 16 февраля 1931 года.

Творчество 
В Мариинской женской гимназии выпускала рукописный журнал «Звезда», в котором помещала свои стихи и поэмы. Первая публикация — стихотворение «Памяти императора Александра II» — состоялась 7 марта 1881 года в журнале «Детское чтение» за подписью «Гимназистка».

Писала исключительно для детей — рассказы, повести, сказки, пьесы, биографии известных людей (В. А. Жуковского, Ф. И. Гааза и др.), составляла хрестоматии, сборники для чтения, занятий, развлечений, календари, сборники к семейным и школьным праздникам, посвящённые юбилеям писателей, историческим событиям.

Сотрудничала в «Биржевых ведомостях», печатала рассказы в «Детском чтении», «Игрушечке», «Задушевном слове», «Роднике», «Семейных вечерах», «Всходах», «Юном читателе» и других детских журналах того времени. В 1914 и 1918 гг. опубликовала два тома воспоминаний.

Произведения К. В. Лукашевич проникнуты любовью к детям, желанием пробудить в них человечность, трудолюбие, внимание к окружающему миру. В отличие от Чарской, свои произведения она адресовала сельским жителям младшего школьного возраста; рассудительно и медленно рассказывала про близкие им предметы — «про няньку Аксютку да про птичницу Агафью».

В 1921 году Наркомпрос РСФСР счёл произведения Лукашевич не соответствующими духу времени, а через два года они начали изыматься из библиотек. В СССР её произведения считались проникнутыми мелкобуржуазной моралью и не представляющими художественной ценности. Декларировалось, что им присущи «сентиментальность, дидактичность, шаблонность ситуаций, схематичность характеров».

Библиография 
Каталоги РНБ насчитывают более 450 изданий произведений К. В. Лукашевич (включая переиздания).
Избранные издания
 «Веселые дни. Сцены из народного быта», 1896
 «В сельской школе. Сцены для школьного театра», 1898
 «Школьный праздник в честь Л. Н. Толстого»
 «Оборона Севастополя», 1903
 «Азбука — сеятель и первое чтение для школы и семьи», 1907
 «Зернышки», 1889
 Школьный праздник в честь трёхсотлетия Дома Романовых, 1913
 «Мое милое детство», 1914
 «Жизнь пережить — не поле перейти», 1918
 Аксютка-нянька, 1915
 Артюшка и Гаврюшка, 1914
 Барин и слуга, 1910

Признание 

 Премия Фребелевского общества (1889) — за рассказ «Макар».
 Премия Фребелевского общества (1893) — за рассказ «Птичница Агафья».
 Премия Фребелевского общества (1896) — за рассказ «Рыбка-колюшка-резвушка».
 Премия Фребелевского общества (1897) — за рассказ «Аксютка-нянька».

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Алубаева Н. А. Важная находка: установлена точная дата смерти и место погребения писательницы К. В. Лукашевич // Донской временник. Год 2020-й
 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Российской империи
Писательницы России XIX века
Писательницы России XX века
Мемуаристы Российской империи
Детские писательницы Российской империи